Ранчо Агва Бендита има више значења:

 Ранчо Агва Бендита (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Агва Бендита (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику